Abbé Boileau steht für folgende Personen:

 Charles Boileau (1648–1704), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Kommendatarabt, Hofprediger und Mitglied der Académie française
 Jacques Boileau (1635–1716), französischer römisch-katholischer Theologe, Kanoniker zu Sainte-Chapelle und Kirchenhistoriker